Koulango peut désigner :
 les Koulangos, un peuple de Côte d'Ivoire
 le koulango, une langue gur